Hohenrad steht für:

 Hohenrad (Brennberg), Ortsteil von Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hohenrad (Kempten), Ortsteil von Kempten (Allgäu), Bayern
 Hohenrad (Spalt), Ortsteil von Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Hohenrad (Zell), Ortsteil von Zell (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Hohenrad (Wüstung), Siedlung bei Frankfurt-Oberrad, Hessen